Patty steht für:

 Patty (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1988) über Patty Hearst
 Patty (Vorname)
 Budge Patty (1924–2021), US-amerikanischer Tennisspieler
 das Hacksteak in einem Hamburger

Siehe auch:
 Patti (Begriffsklärung)
 Paty
 Petty